Sissy pode referir-se a:

 Sissy (termo), um termo pejorativo, especialmente nos EUA, para um menino ou homem efeminado, com conotações de ser homossexual ou covarde;
 Sissy Spacek, uma atriz e cantora estadunidense, vencedora do Oscar de melhor atriz;
 Sissy (Aisne), uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Aisne.

